Eiholzer ist der Familienname folgender Personen:

 Nicole Eiholzer (* 1995), Schweizer Volleyball- und Beachvolleyballspielerin
 Urs Eiholzer (* 1951), Schweizer Arzt